Мисс Интернешнл 1962 () — 3-й международный конкурс Мисс Интернешнл. Он прошёл 18 августа 1962 в Лонг-Бич (Калифорния), США. 50 участниц боролись за титул. Победительницей стала Таня Верстак, представительница Австралии.

Финальный результат

Места

Специальные награды

Участницы 
{| class="sortable wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! Страна !! Фото !!Участница !! Дата рождения !! Рост !! Родной город
|-
|  || || Таня Верстак (Tania Verstak)|| ||  ||
|-
|  || || Инге Яклин (Inge Jaklin)|| ||  ||
|-
|  || || Сью Бёрджесс (Sue Burgess)|| ||  ||
|-
|  || || Мария Буэно (Maria Bueno)|| ||  ||
|-
|  || || Даниэль Дефрер (Danièle Defrère)|| ||  ||
|-
|  || || Ольга Пантоха Антело (Olga Pantoja Antelo)|| ||  ||
|-
|  || || Джульета Страусс (Julieta Strauss)|| ||  ||
|-
|  Британская Гвиана || || Эва Энрикес (Ave Henriques)|| ||  ||
|-
|  || || Ольга Нуньес (Olga Antonetti Nunez)|| ||  ||
|-
|  || || Эрни Юнг (Erni Jung)|| ||  ||
|-
|  || || Иоанна Делаку (Ioanna Delakou)|| ||  ||
|-
|  || || Милагрос Дюваль (Milagros García Duval)|| ||  ||
|-
|  || || Нурит Ньюман (Nurit Newman)|| ||  ||
|-
|  || || Шейла Чонкар (Sheila Chonkar)|| ||  ||
|-
|  || || Вивиан Наззаль (Vivian Nazzal)|| ||  ||
|-
|  || || Мона Бёрроуз (Mona Burrows)|| ||  ||
|-
|  || || Мария Гвюдмюндсдоуттир (Maria Gudmundsdóttir)|| ||  ||
|-
|  || || Мария Вианелло (Maria Vianello)|| ||  ||
|-
|  || || Сьюзан Питерс (Susan Peters)|| ||  ||
|-
|  || || Соня Гомес (Sonia Heidman Gómez)|| ||  ||
|-
|  || || Агнес Андерсон (Agnes Anderson)|| ||  ||
|-
|  || || Мона Слим (Mona Slim)|| ||  ||
|-
|  || || Брита Герсон (Brita Gerson)|| ||  ||
|-
|  || || Бренда Алвисс (Brenda Alvisse)|| ||  ||
|-
|  || || Тересе Гонсалес (Therese Gonzalez)|| ||  ||
|-
|  || || Катарина Лоддерс (Catharina Lodders)|| ||  ||
|-
|  || || Мария Хасбани (María Hasbani)|| ||  ||
|-
|  || || Морин Кинги (Maureen Te Rangi Rere I Waho Kingi)|| ||  ||
|-
|  || || Беате Йохансен (Beate Brevik Johansen)|| ||  ||
|-
|  || || Ана Марури (Ana Cecilia Maruri)|| ||  ||
|-
|  || || Глэдис Фернандес (Gladys Fernández)|| ||  ||
|-
|  || || Глория Ирала (Gloria Alderete Irala)|| ||  ||
|-
|  || || Агнес Торо (Agnes Toro)|| ||  ||
|-
|  || || Нэнси Лю (Nancy Liew)|| ||  ||
|-
|  || || Каролин Джойнер (Carolyn Joyner)|| ||  ||
|-
|  || || Анна Юи Фан (Anne Yui Fang)|| ||  ||
|-
|  || || Татьяна Флор (Tatiana Flohr)|| ||  ||
|-
|  || || Гюлер Самурай (Güler Samuray)|| ||  ||
|-
|  || || Дайан Томас (Diane Thomas)|| ||  ||
|-
|  || || Сильвия Ромеро (Silvia Romero)|| ||  ||
|-
|  || || Синтия Угальде (Cynthia Lucero Ugalde)|| ||  ||
|-
|  || || Ээва Малинен (Eeva Malinen)|| ||  ||
|-
|  || || Розмари Лёлигер (Rosemarie Loeliger)|| ||  ||
|-
|  || || Карин Йенсен (Karin Hyldgaard Jensen)|| ||  ||
|-
|  || || Элизабет Бёрнс (Elizabeth Burns)|| ||  ||
|-
|  || || Дженнифер Лаброй (Jennifer Labrooy)|| ||  ||
|-
|  || || Маргарита Гомес (Margarita Arosemena Gómez)|| ||  ||
|-
|  || || Дина Робертс (Dina Maria Robbertse)|| ||  ||
|-
|  || || Сон Янджа (Sohn Yang-ja)|| ||  ||
|-
|  || || Анна Сазерленд (Anne Marie Sutherland)|| ||  ||
|-
|  || || Каору Ивасаки (Kaoru Iwasaki)|| ||  ||
|}

 Примечание 
 Отказались 
  Северное Борнео — Джейн Лим (Jane Lim)
  — Мишель Варнье (Michèle Wargnier)
  — Мирейль Холлант (Mireille Hollant)
  — Асидалия Медина (Acidalia Medina)

 Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1963:  — Гюлер Самурай
 1964:  — Даниэль Дефрер

Мисс Мира
 1961:  — Гюлер Самурай (Топ 15)
 1962:  — Катарина Лоддерс (Победительница)
 1962:  — Инге Яклин
 1962:  — Брита Герсон
 1962:  — Морин Ваака
 1964:  — Даниэль Дефрерс

Мисс Организации Объединенных Наций
 1963:  — Гюлер Самурай

Мисс Европа
 1962:  — Катарина Лоддерс (3-я Вице Мисс)
 1962:  — Беате Йохансен
 1964: ''' — Даниэль Дефрер

См. также 
 Мисс Мира 1962
 Мисс Вселенная 1962

Ссылки 
 Мисс интернешнл — 1962

Мисс интернешнл
1962 год в Калифорнии
События 18 августа
Август 1962 года
Лонг-Бич